Filipovići (Foča-Ustikolina), een plaats in Bosnië-Herzegovina gedeeltelijk in de gemeente Foča-Ustikolina in de Federatie van Bosnië en Herzegovina en gedeeltelijk in de gemeente Foča in de Servische Republiek
 Filipovići (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
 Filipovići (Sveti Ivan Zelina), een plaats in de Kroatische gemeente Sveti Ivan Zelina